Die Hunde des Krieges steht für:

 Die Hunde des Krieges (Film), US-amerikanisch-britischer Film von John Irvin (1981)
 Die Hunde des Krieges, Roman von Peter David aus der Reihe Star Trek: Die neue Grenze
 Die Hunde des Krieges, Roman von Frederick Forsyth